

La casa Pau Vilaregut és una antiga casa-fàbrica situad al carrer del Carme, 30-32 del Raval de Barcelona, catalogada com a bé cultural d'interès local.

El 1791, el teixidor de lli de Manlleu Joan Vilaregut i Padrós (1761-1832) va fundar la companyia Joan Vilaregut i Cia, amb una fàbrica al Raval, la ubicació de la qual no s'ha pogut determinar. El 1830, el seu germà Miquel Vilaregut i Padrós (1769-1842) va demanar permís per a instal·lar un retòl a la seva fàbrica de teixits de cotó i fil al carrer del Carme, 24 (antic).

El 1841, pocs mesos abans de morir, Miquel Vilaregut va constituir amb el seu primogènit Pau Vilaregut i Albafull la societat Miquel Vilaregut i Cia, amb un capital consignat de 44.000 lliures barcelonines i que ocupava el quart lloc en el rànquing de les fàbriques de teixits de mescla en el Cadastre del 1844, amb una cotització de 1.440 rals, només superada per Josep Serra i Marrugat i Jeroni Juncadella amb 2.160 i Bernardí Martorell amb 1.680. El 1842, Miquel Vilaregut figurava com a fabricant de teixits de cotó i de mescla al núm. 97 (antic) carrer del Carme, i el 1849, Pau Vilaregut tenia una botiga de «paños» a la mateixa adreça.

El 1853, aquest darrer va demanar permís per a enderrocar les construccions existents i aixecar un nou edifici de planta baixa i quatre pisos als núms. 30-32 del carrer del Carme, segons el projecte del mestre d'obres Antoni Valls i Galí. A l'interior d'illa i sentit longitudinal, hi havia dues «quadres» (avui enderrocades), una de planta baixa i tres pisos, i l’altra de planta baixa i un pis, separades per un pati, i al fons de la parcel·la hi havia un altre cos edificat de planta baixa i dos pisos. El 1876, un cop arrasats el Convent del Carme i el Jardí Botànic de la Facultat de Farmàcia, Vilaregut va demanar permís per a enderrocar la façana posterior i construir-hi una de nova alineada amb el carrer de Fortuny, així com un tercer pis, segons els plànols del mestre d'obres Joan Valls i Calvet.

La fàbrica de teixits de Vilaregut es va presentar a l'Exposició Industrial del 1860:294. VILAREGUT, D. PABLO: despacho en Barcelona, calle del Carmen, nº 30 y 32. Expuso diferentes géneros de algodon solo, conocidos con los nombres de semiretores, guineas, bombasies, guingas, madapolam, merinos, piel raso y labrada, cuties, asargados ruanes, percalinas etc.; y de algodon con mezcla de hilo, seda, lana y estambre, los géneros llamados novedades, como driles, belgas, matalasés, escocesas, popelinas, chaqueleria de varias clases, y pañoleria lisa y labrada, de diferentes dibujos y anchos. [...] En el establecimiento del señor Vilaregut se emplean telares sencillos, compuestos y á la Jacquart.
I també és mencionada en un anuari de 1863: «Carmen, 30 y 32. D. Pablo Vilaregut. Fábrica de tejidos de seda, lana, algodon é hilo. Especialidad en pantalones, chaqueleria, vestidos y pañoleria. Variedad de otros géneros en crudo, blancos y de colores. Espediciones á todos los puntos.»

Posteriorment s'hi va instal·lar la fàbrica de gèneres de punt de Felip Alomar i Germà: «Alomar y hermano (Felipe), gran fábrica de géneros de punto movida por vapor. Gran surtido para las Antillas. Especialidad en géneros de punto inglés. Se expiden á todos los puntos de la Península, calle del Carmen, 30 y 32.»

Aquest edifici fou la seu de l'Ateneu Enciclopèdic Popular, institució fundada el 1903.

Referències

Bibliografia

Vegeu també 
 Joan Vilaregut i Albafull

Enllaços externs 
 
 

V
Patrimoni monumental del Raval
Edificis amb terracotes de Barcelona
Carrer del Carme